Den tunna röda linjen är en term för en utspridd militär enhet som håller fast mark mot ett anfall. Termen har sitt ursprung i en journalists beskrivning (en "tunn röd strimma försedd med en linje av stål") av utseendet på rödrockarna i 93:e (Höglands)regementet och delar av den turkiska armén där de stod framför (och stötte bort) en överlägsen styrka av ryskt kavalleri i slaget vid Balaklava under Krimkriget. Termen tog senare på sig den metaforiska innebörden av den barriär som ett lands relativt begränsade väpnade styrkor står inför en potentiell angripare.

Film och litteratur:
Rudyard Kipling skrev dikten Tommy som har raderna "Then it's Tommy this, an' Tommy that, an' Tommy, 'ow's yer soul? / But it's "Thin red line of 'eroes" when the drums begin to roll," – Tommy Atkins som är slang för en vanlig soldat i Brittiska armén.
 Den tunna röda linjen (roman, 1962), en roman av James Jones om striderna på Guadalcanal
 Den tunna röda linjen (film, 1964), en film av Andrew Marton baserad på romanen av Jones
 Den tunna röda linjen (film, 1998), en film av Terrence Malick baserad på romanen av Jones

Musik:
 The Thin Red Line (musikalbum), debutalbum fråne 1986 av Glass Tiger
 The Thin Red Line (filmsoundtrack, 1998), musiken till filmen Den tunna röda linjen av Hans Zimmer.

Militära termer och begrepp

da:Den tynde røde linje
de:The Thin Red Line
en:The Thin Red Line
es:La delgada línea roja
fr:La Ligne rouge
it:La sottile linea rossa
he:הקו האדום
pl:Cienka czerwona linia
pt:The Thin Red Line
ru:Тонкая красная линия
fi:Ohut punainen viiva (täsmennyssivu)